Maximinus ist der Name folgender römischer Kaiser:

 Maximinus Thrax (172/183–238), Kaiser (auch bekannt als Maximinus I. Thrax)
 Maximinus Daia († 313), Kaiser für den Osten innerhalb der Tetrarchie (auch bekannt als Maximinus II. Daia)

Maximinus ist der Name folgender Personen:

 Maximinus von Aix († um 45), Bischof von Aix-en-Provence
 Maximinus von Trier (†  346), Bischof von Trier, siehe Maximin von Trier
 Tiberius Claudius Maximinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Maximin